Томас Стэнли ():
 Стэнли, Томас (1625—1678) — английский поэт и учёный.
 Стэнли, Томас, 1-й граф Дерби (1435—1504) — английский аристократ.
 Стэнли, Томас, 2-й граф Дерби (ок. 1477—1521) — английский аристократ.